Lehman steht für:
 Lehman (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Lehman (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lehman. Gier frisst Herz, deutscher Fernseh-Dokumentarfilm mit Spielhandlung von Raymond Ley (2018)
 Lehman Brothers, ehemalige US-amerikanische Investmentbank

Siehe auch:
 Lehmann (Begriffsklärung)
 Leman
 Leeman
 Leemann